Cet article dresse la liste des députés de la  législature, élus lors des élections anticipées du 26 juin 2016. Ils sont classés par communautés autonomes et circonscriptions d'élection puis ordonnés de la liste la plus votée à la liste la moins votée.

Tableau récapitulatif

Liste détaillée

Attribution des sièges de députés 

Par rapport aux élections générales de décembre 2015, la circonscription électorale de León a perdu un siège de député au profit de la circonscription électorale de Valence lors des élections générales anticipées de 2016. Cette perte d'un siège était déjà évoquée pour les précédentes élections générales et notamment celles de 2015. La perte de ce cinquième siège est due à une baisse continuelle de la population depuis des décennies ; c'est la deuxième fois depuis le rétablissement de la démocratie en 1977 que León perd un siège de député. En conséquence, León sera ainsi représentée par quatre députés et Valence par seize députés.

Anciens députés

Personnes ayant renoncé à devenir député

Plan de l'hémicycle du Congrès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Congrès des députés
 Cortes Generales
 XIIe législature d'Espagne
 Sénateurs de la XIIe législature de l'Espagne
 Élections générales espagnoles de 2016

Liens externes 
 Site internet des élections générales de 2016
 Candidatures proclamées au Congrès des députés
 Résultats des élections générales de 2016

12